Dalmanitidae — семейство трилобитов отряда Phacopida, включает в себя 33 рода. Представители семейства обитали с ордовикского по девонский период (478,6—383,7 млн лет назад).

Описание 
Представители этого семейства имели уплощённый панцирь и крупный головной щит со щёчными шипами и нередко со срединным остриём. Все борозды глабели были чёткими. Третья пара борозд обычно была развита не более остальных, вследствие чего промежуточное кольцо не было выраженным. У всех представителей Dalmanitidae имелись глаза. Плевры туловища обычно были заострёнными. Хвостовой щит был большим и сильно расчленённым, часто заострённым и имеющим хвостовые шипы.

Примечания 

Факопиды
Семейства трилобитов
Трилобиты ордовикского периода
Трилобиты силурийского периода
Трилобиты девонского периода